Галась Андрій Михайлович — полковник Збройних Сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Галась Микола Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Галась Михайло Іванович (1929—2006) — доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України. Герой Соціалістичної Праці. Лауреат Державної премії СРСР та Ленінської премії.

Примітки